Kłobucko – dawna nazwa miasta Kłobuck w woj. śląskim.
 Kłobucko – osiedle Szczecina

Zobacz też 
 Kłobucko Gryfińskie